Ульга — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ульга — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Ульга — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Ульга — посёлок в Соль-Илецком районе Оренбургской области.